Subiectul articolului meu este...

Bogdan Nicolai

Absolvent de Jurnalism în cadrul Universității București, Bogdan Nicolai a fost scenaristul show-ului Vocea României, directorul postului de televiziune MTV România și cel mai longeviv prezentator al matinalului de la Pro FM România (6 ani).

A prezentat emisiunea “Los Bandidos” la Smart FM, împreună cu Vlad Craioveanu, „Clubul de seară” de la Europa FM și pastila de satiră “Care-i faza?” la Aleph News.

A publicat editoriale, reportaje și texte umoristice pentru ‘A list Magazine, ProMotor, The ONE, Times New Roman și Mediafax.

A semnat scenarii pentru seriale de televiziune, filme de lung metraj, spot-uri TV și este scriitorul bestseller-ului “#LoveIsFun, Iubirea și sexul în același pat”.

Endorser, PR sau copywriter pentru Freshful by eMAG, H&M, Petrom, Bosch, Mega Image, BCR, Procter and Gamble, Decathlon, Telekom România, Agricola, Mercedes-Benz, Secom, Danone, Beck's, KFC, Praktiker, Lidl, Uniqa Asigurări, Dorna, Lipton, Lay's, Philip Morris, Omega Pharma, Alcon, AFI, Avon, Poker Stars și Pepsi.

Bogdan Nicolai este co-fondatorul Omuleți Vorbăreți, revistă de parenting, aplicație de știri și grup de Facebook din care fac parte peste 50.000 de părinți din România.

Peste o sută de mii de români îi urmăresc paginile personale de Facebook și de Instagram.

Note

 https://www.paginademedia.ro/stiri-media/sezon-nou-cronica-carcotasilor-20856682
 https://www.libertatea.ro/entertainment/cine-e-bogdan-nicolai-de-la-cronica-carcotasilor-4277882
 https://tedxuniversitateapolitehnicabucuresti.com/bogdan-nicolai-tedxupb/ 
 https://www.libris.ro/love-is-fun-gaspar-gyorgy-bogdan-nicolai-PDP978-606-94680-1-2--p10872047.html
 https://www.mediafax.ro/publicitate/grupul-de-facebook-omuleti-vorbareti-are-propria-publicatie-ce-va-contine-prima-revista-de-happy-parenting-din-romania-19759810
 https://www.paginademedia.ro/2018/11/bogan-nicolai-gaspar-gyorgy-carte/?fbclid=IwAR2W6xrL5NxRd6L5PjgcFrrqCwQo4m71SfGTPeJsotqZ0rE9hns08BtE7Jk
 https://www.iqads.ro/articol/31222/bogdan-nicolai-un-corporatist-hipster-poet-probabil-ca-m-au-sunat-de-la-banca
 https://www.forbes.ro/mintea-lui-bogdan-nicolai-50867
 https://protvplus.ro/emisiuni/la-maruta/clip/18779-gaspar-si-nicolai-carte-despre-temele-actuale
 https://www.paginademedia.ro/2014/09/un-fost-matinal-de-la-alarma-pro-tv-este-noul-scenarist-de-la-vocea-romaniei/
 https://republica.ro/iubirea-si-sexul-in-acelasi-pat
 https://evz.ro/exclusiv-evz-interviu-cu-scenaristul-de-la-vocea-romaniei-bogdan-nicolai-mi-am-pierdut-virginitatea-la-15-ani-la-radio-in-sinaia.html
 https://www.forbes.ro/articles/bogdan-nicolai-65073
 https://stirileprotv.ro/show-buzz/fun/1-aprilie-top-5-cele-mai-tari-farse-ale-lui-bogdan-nicolai.html